Лиссак:
 Лиссак — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Лиссак — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара.
 Лиссак — бывшая коммуна во Франции, департамент Ло.

См. также 
 Лиссак-сюр-Куз